Port Louis steht für:
 Port Louis, die Hauptstadt der Insel Mauritius
 Port Louis (Distrikt), eine Region in Mauritius
 Port Louis (Falklandinseln), eine Siedlung auf den Falklandinseln

Siehe auch:

 Port-Louis